

Patronyme 
Garipuy est un nom de famille originaire du Gers :
 François Garipuy (1711-1782), astronome
 Bertrand Garipuy (1748-1782), architecte
 Jules Garipuy (1817-1893), peintre
 Louis Sévère Jean Georges Garipuy, préfet de Seine-et-Marne et préfet d'Eure-et-Loir
 Robert Garipuy, doyen de la faculté de médecine de Toulouse

Références 

Gers